Michel Muller peut faire référence à :
 Michel Muller (1935-2018), un acteur, scénariste et parolier français ;
 Michel Muller (1966-), un humoriste, acteur, scénariste et réalisateur français.

Voir aussi